María Elena puede hacer referencia a:

María Elena (Chile), comuna de Chile.
Oficina Salitrera María Elena, una oficina salitrera chilena.
María Elena Marqués, actriz y cantante mexicana.
María Elena Moyano, luchadora social, dirigente vecinal peruana.
María Elena Swett, actriz chilena.
María Elena Velasco, actriz y comediante mexicana.
María Elena Walsh, poeta y cantautora argentina.